(parfois appelé ) est un genre éteint et fossile de félins à dents de sabre de la sous-famille des machairodontinés,

Systématique  
Le genre Paramachaerodus est décrit par  en 1913.

Description  

Paramachaerodus est endémique en Europe et en Asie au Miocène supérieur du 15 à  (millions d'années).

Paramachaerodus est, avec Promegantereon, l’un des plus vieux machairodontinés de la tribu des Smilodontini. Un grand nombre de fossiles ont été découverts à Cerro de los Batallones, un site de fossiles du Miocène supérieur situé près de Madrid, en Espagne.

Espèces 
Une première espèce, de la taille d'un léopard, est connue, Paramachaerodus orientalis.

Une seconde espèce, Paramachaerodus maximiliani, a été considérée par certains auteurs comme un synonyme de Paramachaerodus orientalis mais a été considérée comme une espèce valable lors d'une révision systématique en 2010. Cette révision, fondée sur une analyse morphologique approfondie, a également permis de déterminer que l'espèce P. ogygia présentait des traits en dents de scie moins dérivés que les autres espèces de Paramachaerodus et devait être attribuée à un genre séparé, Promegantereon.

Une troisième espèce, Paramachaerodus transasiaticus, a été décrite en 2017 sur la base d'une analyse de nouveaux matériaux fossiles provenant des localités du Miocène supérieur de Hezheng (province du Gansu en Chine) et de Hadjidimovo (Bulgarie). Les caractéristiques de ses dents sont intermédiaires entre celles de P. ogygia et celles de P. orientalis et P. maximiliani.

Description 
Les animaux mesuraient environ  au garrot, semblable à un léopard, mais avec un corps plus souple. La forme de ses membres suggère qu'il pourrait s'agir d'un grimpeur agile et qu'il aurait pu chasser des proies relativement grandes.

Bibliographie 

  
  
 
  
 .

Liens externes

Notes et références

Références 

Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)
Machairodontinae
Félin préhistorique
Mammifère du Miocène
Taxon fossile décrit en 1913